Европейский маршрут E234 (нем. Autobahn 27) — автомобильный европейский автомобильный маршрут категории Б, соединяющий города в Германии: Куксхафен и Вальсроде.

Из-за крупных портов (особенно в Бремерхафене) вдоль автобана наблюдается интенсивное движение грузовиков.

Его самая северная часть — между Бременом и Куксхафеном — в значительной степени заменила Бундесштрассе 6, хотя на некоторых картах все еще показана B 6 в пределах городской черты Бремерхафена.

Маршрут 
 
 Куксхафен
 Бремерхафен
 E22, E37, E233 Бремен
 E45, Вальсроде

Примечания

Ссылки 
 UN Economic Commission for Europe: Overall Map of E-road Network (2007) 
 

Европейские маршруты
Дороги Германии